Totenburg bezeichnet:

 Totenburg (Denkmal), einen bestimmten Typ von Kriegerehrendenkmälern während der Zeit des Nationalsozialismus.
 Totenburg (Band), eine deutsche NSBM-Band.